Фрэнсис Дефо (-Мельник, - Боджин); ; 17 декабря 1929, Торонто, Онтарио, Канада — 23 сентября 2016, там же) — канадская фигуристка, выступавшая в парном катании. В паре с Норрисом Боуденом — серебряный призёр зимних Олимпийских игр — 1956.

Спортивная карьера 

С 1952 по 1955 г. пара Дафо/Боуден четырежды побеждала на чемпионатах Канады (1952—1955). Трижды побеждали на чемпионатах Северной Америки (1953—1955). С 1952 по 1956 год они участвовали в чемпионатах мира. В 1953 и 1956 годах фигуристы становились вице-чемпионами мира, а в 1954 году в Осло и в 1955 году в Вене — чемпионами мира. Они — первые канадские фигуристы, завоевавшие титул чемпионов мира в парном катании. Они первыми выполнили такие ставшие затем обязательными элементы как подкрутка и поддержка выше плечевого пояса — лассо.

На зимних Олимпийских играх Кортина-д'Ампеццо (1956) канадский дуэт завоевал серебряную медаль, уступив по спорному судейскому решению австрийцам Элизабет Шварц и Курту Оппельту.

После завершения спортивной карьеры вплоть до Олимпийских игр 1994 года работала судьёй ИСУ. Кроме этого 39 лет жизни посвятила дизайну костюмов. В качестве дизайнера она работала в шоу телевещательной корпорации Canadian Broadcasting Corporation, ледовом шоу «Stars on Ice», а также разработала 650 костюмов для церемонии закрытия Олимпийских игр 1988 года в Калгари.

В 1955 г. фигуристы были введены в Зал спортивной славы Канады. Также Дефо была введена в Канадский Олимпийский Зал Славы (1958) и Зал Славы Канады (1993).

Результаты 
(с Н. Боуденом)

Награды 
 Орден Канады
 Орден Онтарио

См. также 
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1952

Примечания

Ссылки 
 Pairs on Ice:Ф. Дефо и Н. Боуден

Фигуристы Канады
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1952 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1956 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1956 года